Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón (Madrid, 17 de julio de 1998), más conocido simplemente como Froilán, es el hijo mayor de la infanta Elena de Borbón y de Jaime de Marichalar. Por vía materna es nieto de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrino del actual rey de España Felipe VI. Por vía paterna es nieto del militar y aristócrata Amalio de Marichalar y Bruguera. Su hermana, dos años menor, es Victoria Federica de Marichalar y Borbón.

Felipe Juan Froilán es cuarto en la  línea de sucesión al trono español tras la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía de Borbón y su madre, la infanta Elena de Borbón y Grecia.

Biografía

Bautismo 
Fue bautizado el domingo 4 de octubre de 1998 día de la festividad de San Francisco de Asís y víspera de San Froilán, patrón de Lugo, la misa fue celebrada en el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela. Ofició la ceremonia el  arzobispo de Madrid. Sus padrinos fueron su abuelo materno Juan Carlos I y su abuela paterna María de la Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Boadilla, condesa viuda de Ripalda.

Nombres
Felipe: Felipe por su tío el rey Felipe VI de España
Juan: Juan por su bisabuelo Juan de Borbón, conde de Barcelona
Froilán: Froilán por ser el patrón de Lugo y su madre es la duquesa de Lugo
de Todos los Santos: Es tradición en la familia real española

A pesar de que generalmente se le conoce por la prensa como Froilán, en la familia es llamado Pipe.

Educación 
Hasta los doce años estudió en el Colegio San Patricio de Madrid, pero debido a sus malas notas (aunque sin llegar a repetir) sus padres decidieron internarlo en Inglaterra. Froilán estuvo un curso en un internado de Sussex Occidental, para regresar al año siguiente, en 2011, al Colegio Santa María del Pilar de Madrid, donde permaneció tres años. Dos de estos estudió 2º de la ESO, curso que sí repitió. A principios de verano de 2014 fue internado en el Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza, en el cual se graduó en la ESO el curso siguiente, y en septiembre de 2015 se fue a Estados Unidos, para terminar finalmente el High School en 2017 en el colegio Blue Ridge School, ubicado en Saint George, Condado de Greene (Virginia) y en la Academia Militar Culver. La matrícula, que para cada curso asciende hasta los 45.000 dólares, fue sufragada por el rey emérito Juan Carlos. Comenzó entonces sus estudios superiores en ADE en el College for International Studies (CIS) de Madrid, una institución de enseñanza superior española asociada al Endicott College.

Títulos 
17 de julio de 1998 – presente: Excelentísimo Señor don Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, Grande de España y caballero divisero hijodalgo del Ilustre Solar de Tejada.

Accidente
El 9 de abril de 2012, mientras se encontraba en una finca de su familia paterna en Garray (Soria), se disparó de forma accidental, hiriéndose en el pie izquierdo. Froilán se disparó un cartucho de perdigones con una escopeta de calibre 36, con la que realizaba prácticas de tiro. Su padre tuvo que comparecer ante la Guardia Civil debido a que la legislación española no permite utilizar armas de fuego a menores de 14 años, como era el caso de Froilán. La jueza archivó la causa penal contra Jaime de Marichalar, al no apreciar imprudencia grave. No obstante, abrió juicio de faltas por estos hechos, resuelto finalmente con la imposición de una multa estimada en unos 150 euros.

Tarjetas opacas
En 2020, diversos medios de comunicación revelaron que, al menos durante tres ejercicios fiscales, Froilán —al igual que su hermana Victoria Federica— utilizó tarjetas opacas para pagarse gastos personales. Dichos fondos procedían de dinero sin declarar a Hacienda depositado en una cuenta oculta administrada en nombre de su abuelo Juan Carlos de Borbón, investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Por este canal de financiación, también empleado por las infantas Elena y Cristina, habrían circulado más de 250 000 euros.

Pelea a navajazos
La madrugada del 25 de noviembre de 2022 se produjo una pelea multitudinaria con armas blancas a la salida de la discoteca Vandido en la calle Goya 79 de Madrid. Entre los testigos de tal suceso se encontraba Froilán, quien seguidamente acompañó en taxi hasta un hospital a un amigo levemente herido por un corte en un antebrazo, y se mantuvo a su lado hasta que se le dio el alta. También se encontraba la influencer Isabel Mateos Pérez-Íñigo. Según algunas fuentes, la puñalada iba dirigida hacia Froilán tras tratar este de mediar en una pelea, pero su amigo se habría interpuesto y se llevó finalmente el navajazo en su lugar.

Retiro a Abu Dabi
El 11 de enero de 2023 se conoció la decisión de la infanta Elena de Borbón y Grecia de enviar a Froilán a vivir a Abu Dabi junto al rey emérito Juan Carlos I como medida paliativa para alejarse del foco público tras los escándalos y polémicas que ha protagonizado.Froilán trabajará para la petrolera ADNOC, propiedad del Ministro en Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes, el sultán Ahmed Al-Jaber.

Referencias

Ascendencia

Sucesión

Véase también 
 Línea de sucesión al Trono de España

Casa de Borbón en España
Expatriados en Abu Dabi
Grandeza de España
Familia real española
Nacidos en Madrid
Señores de Tejada